Petreu, militar macedoni
 David Howell Petraeus, general americà, cap de la força multinacional a Iraq després del 2007

 Vegeu també: Marc Petrei (Marcus Petreius), general romà